Convento ima više značenja:
 Convento, Aosta
 Convento, Biella
 Convento, Bologna
 Convento, Brescia
 Convento, Campobasso
 Convento, Catanzaro
 Convento, Ferrara
 Convento, Macerata
 Convento, Padova
 Convento, Parma
 Convento, Torino